E 952 steht für:
 Cyclamat als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 952

Abkürzung